«Путь Солнца» — российская метал-группа, основанная в 2006 году экс-вокалистом группы Butterfly Temple и Eternal Sick Алексеем Мироновым по прозвищу «MirRon».

История 

С уходом из группы Butterfly Temple в 2006 году MirRon создал новую группу в направлении паган-трэш, новом для России.

В 2008 году было записано демо «Мой Север» на студии «Mindcrusher Labs». Звукоинженером стал Руслан Масленников.

В апреле 2009 года в группу пришёл бас-гитарист группы Невидь и Stigmatic Chorus Дима Бельф, а в 2010 году — гитарист группы Stigmatic Chorus Александр «Crownsteel» Воронов.

В 2010 году был записан альбом «Победитель всегда остаётся один» на Kiv Rec под руководством Бельфа и Игоря «Kiv» Королёва. В записи альбома также приняли Алексей Страйк, Александр Карпухин, Егор STARBOY Аверьянов (БеZумные Усилия), Михаил MishGun Кузнецов (Rule 24), Вано (Манёвры), Артём Щербаков (Reign The Absolute), Игорь Kiv, Samvel SickMan Antashyan (Abnormity), Рома Arsafes (Невидь), Руслан Beast Масленников (Melancholy), Наталья Терехова (Dark Princess) и Денис Розадеев. В поддержку альбома было организовано множество концертов, а также «Южный Тур» и тур «Тройной Удар» с группами Ashen Light и Изморозь. Также группа выступила на одной сцене с легендарной группой Megadeth на их концерте в Москве.Видео с этого выступления вошло на первое DVD «Live in Megasun»

В 2011 году в группу пришёл Андрей Ищенко, который уже не раз играл с группой на разовых концертах, а также участвовал в турах группы. В том же году был записан второй альбом «Ветер», звукорежиссёром которого стал Игорь Kiv, а саунд-продюсером — Бельф.

В 2011 году группа активно гастролирует вместе с группами как Омела, Butterfly Temple, Stigmatic Chorus, Antillia и другими.

28 мая 2011 года группа выступила на праздничном концерте, посвящённом дню города в Троицке (Московская область) на центральной площади города с группами как «Омела» и «Крематорий».

21 июня 2011 года стало известно, что группа исполнит кавер-версию композиции «Убей их всех» группы Чёрный Обелиск, которая войдёт в трибьют-альбом «A Tribute to Чёрный Обелиск. XXV», готовящийся к выходу в 2011 году.

В июле 2011 года группа выступила на Румынском фестивале «OST Mountain Fest — Open Air». В октябре был тур по Румынии, и группа начала работать с Booking Agent «Cavalleria Events».

В декабре 2011 года начал свою деятельность официальный фан-клуб группы.

В начале 2012 года у группы вышел второй по счёту DVD — Дорогой Ветра. В издание вошли: сам DVD с живого выступления группы + CD с этого же выступления!

В феврале 2013 года на студии Kiv Records был записан альбом «Волк». В записи кроме музыкантов приняли участие Алексей Страйк, Стас Шолумай (Melancholy), Лена Басс (волынка; Teufelstanz), Ратияр Буланов (Butterfly Temple), Наира Асатрян (сопрано; театр «Русская опера»), Felipe Eregion (Unearthly, Бразилия).

1 октября 2014 года выходит альбом «Гимны Победы» часть 1. Также издание содержит DVD-диск «Summer Storm». Это концерт, снятый на фестивале Summer Folk Fest 2014, и бонус — видео выступления группы с приглашёнными музыкантами (Алексей Страйк, Ратияр (Ameks), Глен (Невидь), Вадим Zodiak666 (Demons of Guillotine), Сергей Абрамов (Омела). На этом альбоме впервые работал над записью новый гитарист Роман «Rub» Беглов. Сразу после выхода альбома коллектив отправился в тур (23 концерта)

Летом 2015 года группа отыграли на 6 Open Air, в том числе и на Folk Summer Fest 2015. Осенью музыканты отправились в студию, где записали альбом «Гимны Победы», который вышел 1 ноября на Triple Kick Records. После выхода альбома группа отправилась в тур.

В декабре 2016 года группа отмечает свой юбилей большим концертом с приглашёнными гостями : группы Butterfly Temple, Изморозь, Cerber, а также Абрей (Омела), Влад Ивойлов (Amalgama), Андрей Ищенко (Аркона), Дима Бельф и другие гости. По материалам этого концерта и концерта с группой Exumer, выходит альбом «Battle Thrash Live». Летом 2017 года Путь Солнца участвует во многих летних Open-Air. В том числе Motofest 48 Rus, Зарайская Слобода, былинный Берег, Folk Summer Fest 2017, United Metal Fest. В октябре музыканты записывают новые композиции для сборника «Эффект Бабочки, часть 2», это песни «Судьба» и «Преклони колено». В этом сборнике также приняли участие группы Butterfly Temple, Омела, Огонь Палатина, Antillia, Relict.
В ноябре группа выпустили сингл «Будь с нами».

В 2018 году в группу приходит гитарист Александр Сивирин. Начинается работа над новыми песнями. В сентябре 2020 группа выпускает новый альбом "Стрелы Судьбы, выход которого предвещает синг «Весёлый Лепрекон» который был издан ограниченным тиражом на I.D.L. Rec. Альбом выходит на фирме More Hate Prod с бонусным диском «Молот Времени».

В марте 2021 года I.D.L. Rec издаёт сборник лучших песен группы « Рейс 06-21ю Остановок нет» Он выпущен к юбилею группы.

В июле 2021, в честь своего пятнадцатилетия, группа выпускает юбилейный альбом " 15 ... что дальше?" В записи приняли участие Лекс МАСТЕР, Лазарь Аркона, Rossomahhar

Руслан Пурген,.Влад Ивойлов Amalgama, .Дэн Стрижаков Stigmatic Chorus,  Павел Окунев Arda, Александр Хаммер Kruger,  Андрей Матюшенко Butterfly Temple,  Сергей Абрамов Омела

Состав

Действующий 
 MirRon — вокал
 Александр Сивирин — гитара
 Денис Лысенко— гитара
 Антон Круглов — ударные
Дмитрий Молотов — бас-гитара

Бывшие участники 

 Евгений Кончаков — ударные (2006 год)
 Строри — бас (2006 год)
 Саныч — гитара (2006 год)
 Александр «Crownsteel» Воронов — гитара (2010—2014)
 Christophor Moleskin (Rest in Pain, Fatal Band) — бас (2007 год)
 Дмитрий Игнатьев (Tantal, Fatal Band) — гитара (2007 год)
 Рома Вячий (Унганга, Den’s Band’s) — барабаны (2007 год)
 Тоша — вокал (2008 год)
 Иван Широков «Вано» (Манёвры, Антарктида) — гитара (2008 год)
 Женя Миллер — бас (2008 год)
 Александр Иванов (Белый Шаман) — гитара (2009 год)
 Вадим Каноненко «Ennom» (Eternal Sick, Educated Scum) — барабаны (2007—2010 год)
 Андрей Ищенко — барабаны (2010—2014 год)
 Дима Бельф — бас, вокал; (2009—2014 год)
 Глен — бас (2014—2016 год)
 А.Смирнов — барабаны (2014—2017 год)
 Р. Беглов — гитара (2014—2019 год)
 Егор Демидов — бас (2015—2020)

Дискография

Альбомы, синглы 
 мини-альбом «Мой Север» (2008, I.D.L. Rec)
 полноформатный альбом «Победитель всегда остаётся один» (2010, 1 Rock Rec)
 полноформатный альбом «Ветер» (2011, Musica Production)
 полноформатный альбом «Волк» + DVD «Tarantul City» (2013, Mazzar Rec)
 полноформатный альбом «Гимны победы» + DVD «Summer Storm» (2014, I.D.L. Rec)
 полноформатный альбом «Гимны победы. Часть 2» (2015 Triple Kick Rec)
 полноформатный альбом «Battle Thrash Live» + DVD «Battle сlips» (2017, I.D.L. Rec)
 интернет сингл «Будь с нами» (2017, I.D.L. Rec)
 сингл «Весёлый Лепрекон» (2020 , I.D.L. Rec)

 полноформатный альбом « Стрелы Судьбы» + бонус альбом «Молот Времени» (2020, More Hate Prod)

 полноформатный альбом «15 … что дальше?» (2021)

Сплиты 
 2009 — «Эффект бабочки» (совместно с группами Омела, Butterfly Temple и Невидь)
 2017 — «Эффект бабочки, часть 2» (совместно с группами Омела, Butterfly Temple, Огонь Палатина, Antillia)

Каверы песен

Видеография 
 DVD «Live MegaSun» 2010 год
 DVD «Дорогой Ветра» 2012 год
 DVD «Tarantul City» 2013 год
 DVD «Summer Storm» 2014 год
 DVD «Battle сlips» 2017 год
 DVD «15 что дальше, часть 1 Live in Bolivar» 2021 год
 DVD «15 что дальше, часть 2 Live in Alibi» 2022 год

Примечания

Ссылки 
Интервью
 https://web.archive.org/web/20160304065854/http://emuzon.ru/interview/321
 Интервью журналу Dark City № 55, 2010 год, стр. 59
 Интервью KM.RU
 интервью порталу «emuzon.ru»
 В нашем городе прошёл концерт группы «Путь солнца» — Новости — vtambove.ru
 «Песни должны рождаться на эмоциях» интервью Мирон 
 «Бронепоезд хеви метал» интервью Мирон 
 «Интересно посмотреть, как можно изменить наши песни» интервью Мирон 

Рецензии
 Рецензия на альбом «Ветер» в журнале Dark City № 63, 2011 год 
 Рецензия на альбом «Победитель всегда остаётся один» в журнале Dark City № 55, 2010 год 
 Рецензия на сплит «Эффект бабочки» в журнале Dark City № 51, 2009 год
 Рецензия на альбом «Гимны Победы. Часть 2. Весна 19.16» журнал Darker 
 Рецензия на альбом «15 ... что дальше?» на Mastersland 

Другие
  ПУТЬ СОЛНЦА НА BLACKENED OPEN AIR FEST 2013
 Страница группы на портале международном портале myspace.com
 ПУТЬ СОЛНЦА на фестивале OST MOUNTAIN FEST
 «Путь Солнца»: южный тур, видео, концерт с Megadeth

 Путь Солнца в Тамбове

 https://vk.com/putsolnca - Путь Солнца на сайте ВКонтакте

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Пейган-метал-группы России
Трэш-метал-группы России
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов